Himantozoum är ett släkte av mossdjur. Himantozoum ingår i familjen Bugulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Himantozoum